Kerfeld peut faire référence à : 
 Charlie Kerfeld (né en 1963), joueur américain de baseball.
 Cheryl Kerfeld, bio-ingénieure américaine.

Voir aussi 
 Krefeld, ville d'Allemagne.
 Herman Krefeld (1903-1962), romancier danois.